Вероне́зи () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (род. 1965) — итальянский дирижёр.
 Веронези, Джованни (род. 1962) — итальянский сценарист, актёр и режиссёр.
 Веронези, Умберто (1925—2016) — итальянский врач и политик.